Giuseppe Prezzolini  – giornalista, scrittore, editore e aforista italiano
 Giuseppe Lucchese Prezzolini  – architetto e ingegnere italiano